Temple of the Dog — американская гранж-группа из Сиэтла, существовавшая в период с 1990 по 1992 год.

История 
Проект был задуман лидером Soundgarden Крисом Корнеллом как дань уважения покойному другу — вокалисту Mother Love Bone Эндрю Вуду, умершему от передозировки героина 19 марта 1990 года. Помимо Корнелла, в состав Temple of the Dog вошли бывшие участники Mother Love Bone Стоун Госсард и Джефф Амент, музыканты их новой группы Pearl Jam Майк Маккриди и Эдди Веддер, а также ещё один участник Soundgarden Мэтт Кэмерон. В качестве названия был выбран образ из песни Mother Love Bone «Man of Golden Words» («Seems I’ve been living in the temple of the dog. Where would I live, if I were a man of golden words? And would I live, at all?»).

Группа выпустила один альбом — Temple of the Dog, записанный за 15 дней, с ноября по декабрь 1990 года. В него вошли обработки старого неиспользованного материала Корнелла, Госсарда, Амента и Кэмерона; ядро пластинки составила композиция «Say Hello 2 Heaven», написанная Корнеллом в честь покойного. Диск был выпущен лейблом A&M Records 16 апреля 1991 года, после чего музыканты вернулись к своим основным проектам — Soundgarden и Pearl Jam.

Первоначальные продажи Temple of the Dog составили 70 000 экземпляров и резко возросли после выхода альбомов Pearl Jam и Soundgarden Ten и Badmotorfinger в августе и октябре соответственно. К сентябрю-октябрю 1992 года альбом получил платиновую сертификацию от Американской и Канадской ассоциаций звукозаписывающих компаний. Реакция критиков на запись была преимущественно положительной, к примеру, рецензент Rolling Stone Дэвид Фрике написал, что Temple of the Dog «заслуживает бессмертия». Сами музыканты также остались довольны проделанной работой, в частности, Крис Корнелл с уверенностью заявил, что «Энди это действительно понравилось бы».

Участники 
 Крис Корнелл — вокал, губная гармоника, банджо
 Майк Маккриди — соло-гитара
 Стоун Госсард — ритм-гитара, слайд-гитара
 Джефф Амент — бас-гитара
 Мэтт Кэмерон — ударные, перкуссия
 Эдди Веддер — бэк-вокал

Дискография

Примечания 

Гранж-группы
Рок-группы из штата Вашингтон
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1992 году
Исполнители A&M Records